ASN est un sigle pouvant signifier :
 Advance Shipping Notice, une notion logistique de préparation de livraison / bon de livraison électronique ;
Abstract Syntax Notation ou ASN.1, un standard d'échange de données électroniques ;
 appel sélectif numérique ;
 Autonomous System Number, un identifiant pour un ensemble de réseaux informatiques IP intégrés à Internet, généralement sous le contrôle d'une entité/organisation unique (comme un fournisseur d'accès à Internet) ;
 Autorité de sûreté nucléaire, l'autorité administrative indépendante française qui assure les missions de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (voir aussi Liste des autorités de sûreté nucléaire nationales);
 Assemblée sociale-nationale, un parti politique de l'extrême-droite ukrainienne ;
 Alcatel Submarine Networks, une filiale du groupe Nokia ;
 Aviation Safety Network, site web sur les incidents aériens.

ASN est une abréviation pouvant signifier :
 asparagine, un acide-aminé.

ASN est également un code pouvant signifier :
 .